Lista över regioner i Namibia

Namibia är indelat i 13 regioner och i 102 distrikt.

 
Listor med anknytning till Namibia
Namibias geografi
Administrativa indelningar av länder i Afrika